«Скажи мне, чей Крым, и я скажу, кто ты» — афоризм и прецедентная фраза, получившие популярность в российских социальных сетях и в украинских СМИ в 2014 году в ходе развития проблемы принадлежности Крыма после присоединения Крыма к Российской Федерации.

История 
Ряд украинских СМИ и других авторов приводит информацию о том, что впервые вопрос «Скажи мне, чей Крым, и я скажу, кто ты» поставил 8 октября 2014 года на страницах социальной сети Facebook крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев, в дальнейшем эмигрировавший из России и занявший пост заместителя директора украинского крымскотатарского телеканала ATR.

Вопрос позиционируется как тест, выявляющий политическую принадлежность и взгляды собеседника, и практикуется в политических дискуссиях украинской, а зачастую и российской стороной.

Российские учёные, доктор политических наук Андрей Кошкин и кандидат филологических наук Валерий Черданцев называют вопрос «Скажи мне, чей Крым, и я скажу, кто ты» — «главным вопросом наших дней» в российском политическом дискурсе.

На Украине с вопроса «Чей Крым?» начинается большинство интервью и общественно-политических передач. Этот вопрос в украинской медиасфере является своеобразным паролем для разделения на «своих» и «чужих».

В музыке 
 Крымская группа Ундервуд выпустила в 2015 году песню «Крым», рефреном которой звучит вопрос «Скажи мне, чей Крым, и я тебе скажу, кто ты?».

См. также 
 Проблема принадлежности Крыма

Примечания

Литература 
 Кошкин А. П., Черданцев В. В. Украинский вопрос в контексте современной российской этнополитологии // Актуальные проблемы экономики и права. — 2015. — Вып. 1 (33). — С. 32-38
 Sari Pöyhönen Puraistaan kieltä 12 Ukraina, Ukraina, Ukraina // Journal.fi. — Puhe ja kieli. — 34:1. — р. 3-4 (2014)

Ссылки 
 Скажи мне, чей Крым, и я скажу, на сколько ты сядешь. Писатель Диана Кади размышляет о том, почему на Украине гражданская позиция может довести до тюрьмы // Известия, 21 января 2016
 Публикация Айдера Муждабаева в социальной сети facebook от 8 октября 2014 года с вопросом «Скажи мне, чей Крым, и я скажу, кто ты»
 Илларионов А. Точка невозврата // Блог Андрея Илларионова на Эхо Москвы, 20 октября 2014

Присоединение Крыма к Российской Федерации в культуре и искусстве
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Автономная Республика Крым
Республика Крым
Русские фразы